Deadline může být
 uzávěrka, nejzazší datum nebo čas kdy něco musí být hotovo, obdoba anglického time limit,
 plánovaný termín, obdoba anglického due date,
 Earliest deadline first - režim softwarového plánovače

Časopis, komiks 
 britský časopis vydávaný v letech 1988 až 1995
 Deadline Hollywood a jeho doména deadline.com

Film 
 Deadline – U.S.A. – USA, 1952, režie: Richard Brooks
 Na doraz – USA, 2010
 další

Román, povídka 
 Deadline (kniha, Chris Crutcher)
 Deadline (kniha, Sandra Brown), česky 2016

Hudební skladba nebo album 
 Deadlines (Strawbs)
 Headlines and Deadlines (A-ha)

Reference